— ранобэ, написанное Хироси Юки и иллюстрированное Кадзуми Икэдой.

Сюжет 
История разворачивается летом 1907 года, 40-го года эпохи Мэйдзи. 15-летняя Инако Момокава живет в районе Фусими в Киото и является второй дочерью пивовара сакэ. Ничто из того, что она делает, никогда не выходит правильно, и каждый день Инако наказывают. Покой она находит лишь в молитвах богам. Однажды в храме Фусими Инари она встречает молодого человека по имени Кихати Сакамото. Он отвергает богов и гордится наступающим веком электричества.

Персонажи

Ранобэ 
Книга стала единственным произведением, удостоенным почётного упоминания в категории законченных романов на восьмой Премии Kyoto Animation в 2017 году. Kyoto Animation опубликовала роман под своим импринтом KA Esuma Bunko 10 августа 2018 года.

Аниме 
27 июля 2018 года в Твиттере KA Esuma Bunko объявил, что ранобэ экранизуют в виде аниме. Производством должна была заняться сама Kyoto Animation, однако в настоящее время статус проекта неизвестен из-за поджога студии, который разрушил главный производственный офис. 7 июля 2021 года на YouTube-канале KyoAni появился рекламный 30-секундный ролик, основанный на сеттинге и визуальном ряде произведения.

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт ранобэ